Hieronder een lijst van de stations van de metro van Kiev met lijnkleur, openingsdatum en overstapmogelijkheden. Het metronet van de Oekraïense hoofdstad telt 45 stations, waarvan zes bovengrondse. De drie overstappunten tussen de verschillende lijnen hebben elk twee namen, aangezien de stationsnaam per lijn verschilt; dit systeem is gebruikelijk in de gehele voormalige Sovjet-Unie.

 
Kiev